

Geografia 
 Montrésor – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Beni Montresor – scenografo, regista e illustratore italiano
 Gaetano Montresor – anarchico italiano